La Couronne de fer était celle des rois lombards au Moyen Âge.
 L'ordre de la Couronne de fer, créé par Napoléon  après avoir ceint la couronne des rois lombards.
 L'ordre de la Couronne de fer, établi par l'empereur d'Autrichien François Ier en 1816.
 La Couronne de Fer est celle que porte le Vala Morgoth dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien, dans laquelle sont sertis les Silmarils.
 Dans la mythologie gréco-latine, la couronne de fer est un attribut de Hadès/Pluton, dieu des enfers, et symbolise son caractère de souverain chtonien, gardien des richesses enfouies dans le sol.